Чемпионат Европы по борьбе 1973 года прошёл раздельно: в марте прошли соревнования по вольной борьбе в Лозанне (Швейцария), а в июне — соревнования по греко-римской борьбе в Хельсинки (Финляндия).

Греко-римская борьба

Медали

Медалисты

Вольная борьба

Медали

Медалисты

Источники 
 FILA Wrestling Database

1973
Март 1973 года
Июнь 1973 года
Чемпионаты Европы в 1973 году
Международные спортивные соревнования в Лозанне
Международные спортивные соревнования в Хельсинки
Спорт в Швейцарии в 1973 году
Спорт в Финляндии в 1973 году
Международные соревнования по борьбе в Финляндии
Международные соревнования по борьбе в Швейцарии
Чемпионаты Европы в Финляндии
Чемпионаты Европы в Швейцарии